

Geografia

Austria 
 Falkenstein – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Mistelbach

Niemcy 
 Falkenstein – dawna wieś uzdrowiskowa, obecnie dzielnica Königstein im Taunus
 Falkenstein – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham
 Falkenstein – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg
 Falkenstein – wspólnoty administracyjne  
 Falkenstein/Harz – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Harz
 Falkenstein/Vogtl. – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland

Ukraina 
 Falkenstein – obecnie Sokoliwka, wieś obok Szczerca

Inne 
 Falkenstein – zamek w Dolnej Austrii

Zobacz też 
 Waldhof-Falkenstein